Aaron Xuereb (1979) – calciatore maltese
Alfred Xuereb (1958) – arcivescovo maltese
Daniel Xuereb (1959) – ex calciatore francese
Paul Xuereb (1923-1994) – politico maltese
Paul Xuereb (1954) – calciatore maltese
Salvator Xuereb (1965) – attore statunitense